«Свора» () — советский фильм 1985 года киностудии «Таллинфильм», снятый режиссёром Арво Круусементом.

Сюжет 
Политический детектив по роману американского писателя Д. Хеммета «Стеклянный ключ».

1920-е годы, США. Влиятельный магнат Пол Мэдвиг делает все, чтобы на выборах был переизбран его человек — сенатор Генри. Мэдвик уверен в успехе и высокомерно ведет себя со своим соперником Шэдом О’Рори. Однако неожиданное убийство сына сенатора путает карты. Заняться делом он поручает частному детективу Неду Бомонту…

В ролях 

 Тыну Карк — Нед Бомонт
 Аарне-Мати Юкскюла — Пол Мэдвинг
 Рейн Мальмстен — Шэд О’Рори
 Олев Эскола — сенатор Генри
 Эрика Торгер — миссис Мэдвинг
 Талво Пабут — Тэйлор Генри
 Мара Звайгзне — Жанет Генри
 Рита Рятсепп — Опэл Мэдвинг
 Тыну Аав — прокурор Фарр
 Энн Краам — Берни Диспейн
 Кайе Михкелсон — Ли Уилшайр
 Айн Лутсепп — Джеф
 Энн Клоорен — Уиски
 Регина Разума — Элойс
 Яаан Паавле — ''Хинкл

В эпизодах: Эндель Симмерманн, Тыну Оя, Валдур Химбек, Кюлли Палмсаар и другие

Фестивали и награды 
 III-й фестиваль фильмов Советской Эстонии — приз за лучшую операторскую работу.

Литература 
 Н. Андриянскене — Свора // Экран недели. Вильнюс, 21 ноября 1986

Ссылки 
 Bande // Eesti filmi andmebaasis

Фильмы СССР 1985 года
Детективные фильмы СССР
Фильмы студии «Таллинфильм»
Экранизации произведений Дэшила Хэммета